Mushanokōji ist der Familienname folgender Personen:
 Mushanokōji Kintomo (1882–1962), japanischer Botschafter
 Mushanokōji Saneatsu (1885–1976), japanischer Schriftsteller
 Mushanokōji Sanekage (1661–1738), japanischer Dichter